Bláfjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Bláfjall (berg i Austurland), 
 Bláfjall (berg i Norðurland eystra), 
 Bláfjall (berg i Suðurland), 

Robotskapade Islandförgreningar